Jan Skuratowicz
 Piotr Skuratowicz
 Wanda Skuratowicz
 Witold Skuratowicz